Пісенний конкурс Євробачення 2010 — 55-й за рахунком конкурс, який проводився на сцені Telenor Arena передмістя Берум, фюльке Акерсгус, що у південній частині району Великого Осло в Норвегії.

Право приймати пісенний конкурс Євробачення 2010 року для Норвегії здобув Олександр Рибак, перемігши у конкурсі 2009 року із композицією «Fairytale» («Казка»). Норвегія вже втретє прийматиме конкурс: раніше його проводили тут у 1986 і 1996 роках.

Півфінали відбулися 25 і 27 травня 2010 року, а фінал — 29 травня 2010. Європейський союз мовлення (EBU) оголосив, що система голосування, яку використовували в півфіналі, буде відмінною від попередніх років для збалансування результатів голосування журі та телеглядачів. У конкурсі візьмуть участь 39 країн, повертається Грузія, у той час як Андорра, Чехія, Угорщина та Чорногорія відмовились від участі. Литва також мала намір відмовитись від участі у конкурсі, проте на той момент EBU вже підтвердив участь 39 країн.

Перемогу в конкурсі з піснею «Satellite» здобула німецька співачка Лена Майєр-Ландрут, набравши 246 очок.

Скандал з відбором в Україні 

Художня рада Національної телекомпанії України (НТКУ), не порушуючи існуючого регламенту, ще 29 грудня 2009 року ухвалила рішення про представника від України на Євробачення—2010 — ним було визначено Василя Лазаровича, і 7 березня 2010 року у прямому ефірі на Першому національному глядацьким СМС-голосуванням для нього було обрано пісню. Однак після перемоги на чергових президентських виборах В. Ф. Януковича і наступної зміни керівництва НТКУ, рішення про кандидата на Євробачення-2010 від України було скасовано.

Нове керівництво Першого національного ухвалило рішення про повторне проведення національного відбору на Євробачення 2010, що розпочнется 18 березня 2010 року, причому на комерційному Новому каналі, і вже за 2 дні — 20 березня о 23:00 буде оголошено представника в прямому ефірі. З майже 70 учасників нового національного відбору обрано двадцятку фіналістів, до якої серед інших потрапили Василь Лазарович, Dazzle Dreams, Віталій Козловський, El Кравчук, Наталя Валевська, Ірина Розенфельд, гурт «Закльопкі» та переможець «Фабрики зірок»-3 Стас Шуринс.

Зрештою на національному відборі на конкурсі перемогла дівчина на ім'я Alyosha з піснею, слова якої пролежали 30 років — пісня «To Be Free» (). Проте 22 березня 2010 року НТКУ мала відмовитись від конкурсної пісні «To Be Free», оскільки пісня порушувала умови конкурсу тим, що була викладена для продажу на сайті amazon.de до 1 жовтня 2009 року. 23 березня організатори Євробачення оштрафували Україну за затягування у поданні документів стосовно українського учасника цьогорічного конкурсу. Відтак Alyosha все-таки поїде на євробачення з піснею «Sweet people».

Окрім відбору представника України на Євробаченні Перший національний проводив відбір речника, який зачитуватиме результати голосування у Україні. Відбір проводився серед 20 кандидатів шляхом SMS-голосування після прямої трансляції телевізійної програми «Здрастуй, Осло!» 10 травня, переможницею відбору стала «Міс Україна 2008» Ірина Журавська.

Півфінал 1 
У першому півфіналі беруть участь у голосуванні країни-фіналісти Німеччина, Іспанія та Франція. Кольором виділені учасники, що пройшли у фінал конкурсу.

Півфінал 2 
У другому півфіналі беруть участь у голосуванні країни-фіналісти Велика Британія та Норвегія.

Фінал

Голосування у фіналі 
У фіналі країни оголосили результати національного голосування у такому порядку:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<ol start="14">

<ol start="27">

Зведена таблиця

Див. також 
 Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2010

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка Національного відбору України — Євробачення 2010
 Офіційна сторінка конкурсу

Євробачення
2010 у телебаченні

Музика Осло
Травень 2010